YXY steht für:
 Flughafen Whitehorse (IATA-Code), Flughafen in Whitehorse, Yukon, Kanada

Yxy steht für:
 Yxy-Farbraum, siehe CIE-Normvalenzsystem

yxy steht für:
 Yabula-Yabula (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache

Abkürzung